Уртакурган — назва населених пунктів в Узбекистані:
 Уртакурган — міське селище в Кашкадар'їнській області
 Уртакурган — міське селище в Навоїйській області